Miejscowości w USA:
 Big Rock – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
Gminy w USA:
 Big Rock (ang. Big Rock Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Big Rock (ang. Big Rock Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane